Ana de Gloucester, condesa de Buckingham (30 de abril de 1383-16 de octubre de 1438) fue una noble inglesa, hija de Tomás de Woodstock y su esposa Leonor de Bohun.

Biografía 
Ana de Gloucester era la mayor de las hijas de Tomás de Woodstock, duque de Gloucester, el menor de los hijos de Eduardo III de Inglaterra y su esposa Felipa de Henao. Su madre, Leonor de Bohun, era hija de Humphrey de Bohun, conde de Hereford, Essex y Northampton, quien dividió sus posesiones entre su hijas Leonor y María.

Su padre fue uno de líderes de los Lords Apellant, quienes se opusieron al reinado de Ricardo II de Inglaterra. A pesar de un triunfo inicial de estos sobre el monarca y obtener concesiones de este, pronto Ricardo recuperó su poder y tomó represalias contra sus antiguos adversarios. En 1397, Woodstock fue despojado de sus títulos y encarcelado por el conde de Nottingham en Calais donde permaneció a la espera de su juicio. A medida que el juicio se acercaba, Nottingham llevó la noticia de la muerte de Gloucester. Se cree que probablemente el rey ordenó matarlo para evitar la vergüenza de la ejecución de un príncipe de sangre real.

Woodstock fue sucedido en el condado de Buckingham —el único título que conservó— por su único hijo varón, Humphrey de Buckingham. Humphrey sin embargo murió antes de poder contraer matrimonio y tener descendencia producto de la peste en 1399 siendo sucedido por su hermana Ana.

Mediante sus sucesivos matrimonios, llegó a ser condesa de Stafford y, posteriormente, de Eu. Ana murió el 16 de octubre de 1438, siendo sepultada en el priorato de Llanthony, en Monmouthshire.

Matrimonios y descendencia 
Ana casó en primeras nupcias con William Stafford alrededor de 1390, sin embargo William falleció antes de consumarse el matrimonio.

Tras enviudar y bajo una licencia especial del rey, contrae matrimonio el 28 de junio de 1398 con el hermano menor de William, Edmund Stafford, 5° conde de Stafford. Cabe mencionar que tanto Edmund como William estaban bajo la tutela de los Gloucester. Fruto del matrimonio nacieron:

 Humphrey Stafford, duque de Buckingham (1402-1460), quien sucedió a su padre.
 Anne Stafford, condesa de March  (m. 20 de setiembre de 1432), casada en primeras nupcias con Edmundo Mortimer, conde de March y tras enviudar, casó con John Holland, duque de Exeter.
 Philippa Stafford, quien murió joven.

Tras enviudar en 1403, contrae nuevamente matrimonio, casándose con William Bourchier, 1° conde de Eu alrededor de 1405. Fruto del matrimonio nacieron:

 Henry Bourchier, 1° Earl of Essex (c. 1409-4 de abril de 1483), casó con Isabel de Cambridge, hija de Ricardo de Conisburgh, 3° conde de Cambridge.
 Leonor Bourchier, casó con John Mowbray, 3° duque de Norfolk (c. 1417 - noviembre de 1474).
 William Bourchier, 9° Barón FitzWarin (c. 1412 - después de 1469).
 Thomas Bourchier, arzobispo de Canterbury (1413-1486).
 John Bourchier, 1° Baron Berners (c. 1415-16 de mayo de 1474), fue abuelo de John Bourchier, 2° Baron Berners, quien tradujo las crónicas de Jean Froissart.

Ascendencia

Títulos y honores 
 Señora Compañera de la Orden de la Jarretera (1405)

Referencias 

 Bibliografía
 

Miembros de la Orden de la Jarretera
Casa de Plantagenet
Familia Stafford
Condesas de Inglaterra
Inglesas del siglo XV